Alpha Centauri (ster), de helderste ster in het sterrenbeeld Centaur (Centaurus).
 Alpha Centauri (album), het tweede studioalbum van Tangerine Dream
 Alpha Centauri (computerspel), een computerspel uit 1999
 Alpha Centauri (label), een onafhankelijk platenlabel